L'edizione 1951-52 della Segunda División fu il ventunesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 28 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División. Le ultime tre di ogni gruppo retrocessero in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo promozione

Verdetti
  e  promosse in Primera División spagnola 1952-1953.
 ,  e  retrocesse in Tercera División.
 ,  e  retrocesse in Regional División.

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1951-1952
Coppa del Generalísimo 1952

Collegamenti esterni
 

1951-1952